Chahār Burjak kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Chahār Burj, ort, Herat, 
 Chahār Burjak (distrikt i Afghanistan), Nimruz, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar